Ра́йли (; ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Райли, Андреа (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Райли, Артур (1903—?) — южноафриканский футболист.
 Райли, Бриджет (род. 1931) — английская художница.
 Райли, Гари (род. 1963) — американский актёр.
 Райли, Дерек (1922—2018) — канадский гребец, руководитель крупных компаний.
 
 Райли, Джо (род. 1996) — английский футболист.
 Райли, Джон Кристофер (род. 1965) — американский актёр.
 Райли, Джон Патрик (1920—2016) — американский хоккеист и тренер.
 Райли, Джульет (более известна как Мэри Майлз Минтер; 1902—1984) — американская актриса немого кино.
 Райли, Дюк (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Райли, Кит (1938—2012) — канадский кёрлингист и тренер.
 Райли, Майк (род. 1964) — английский футбольный судья.
 Райли, Марк (род. 1961) — британский рок-музыкант, продюсер, музыкальный журналист.
 Райли, Маргаретта (1804—1899) — английский птеридолог.
 Райли, Мэдисон — американская актриса.
 Райли, Норман (1890—1979) — английский энтомолог, участник Первой мировой войны.
 Райли, Остин (род. 1997) — американский бейсболист.
 Райли, Пэт (род. 1945) — американский баскетболист, тренер, президент команды «Майами Хит».
  (1924—1999) — британский генетик.
 Райли, Ричард (род. 1933) — американский политик, 6-й министр образования США.
 Райли, Роберт (род. 1944) — американский политик, 52-й губернатор Алабамы.
 Райли, Рон (род. 1947) — австралийский хоккеист на траве, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр.
 Райли, Рут (род. 1979) — американская баскетболистка.
 Райли, Сэм (род. 1980) — английский актёр и певец.
 Райли, Талула (род. 1985) — английская актриса.
 Райли, Терри (род. 1935) — американский композитор-минималист.
 Райли, Чарлз Валентайн (1843—1895) — американский энтомолог.
 Райли, Шарлотта (род. 1981) — английская актриса.
 Райли, Элейн (1917—2015) — американская актриса кино и телевидения.
 Райли, Эмбер (род. 1986) — американская актриса и певица.
 Райли, Эшли (род. 1995) — багамский бегун.

Псевдоним 
 Алекс Райли (род. 1981) — псевдоним Кевина Роберта Кайли, американского рестлера.
 Рэвен Райли (род. 1986) — американская порноактриса и модель.
 Фрэнк Райли (1915—1996) — псевдоним Фрэнка Уилберта Рилика, американского писателя-фантаста.
 Райли Шай (род. 1985) — американская порноактриса.

Топоним 
 Райли — административно-территориальный округ в штате Канзас, США.

Другое 
 «Мэри Райли»
 Реакция Райли
 Фильтр Линквица — Райли

См. также 
 Рейли
 О’Райли

Примечания